Льедена ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сангуэса. Занимает площадь 19,02 км². Население — 318 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 41 км.

Расположен в предгорьях Сьерра-де-Лейре, в нескольких километрах от водохранилища Еса и города Сангуэса.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Наварры